Die Communauté de communes Cœur de l’Avesnois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 30. Mai 2013 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Avesnes-sur-Helpe.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand als Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes du Pays d’Avesnes, Communauté de communes rurales des Deux Helpes und Communauté de communes des vallées de la Solre, de la Thure et de l’Helpe.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Noyelles-sur-Sambre zur Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Coeur de lAvesnois
Gegründet 2013